Sarpap Imiilaa bezeichnet:
 Sarpap Imiilaa (Bucht, Ikeq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpap Imiilaa (Bucht, Kitak), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpap Imiilaa (Bucht, Qipaap Tasiilaa), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpap Imiilaa (Bucht, Sannaviip Kangertiva), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpap Imiilaa (Bucht, Sortukattak), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpap Imiilaa (Bucht, Timmiarmiit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland